La gara di Fioretto a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta il 12 agosto 2013.

Il titolo iridato è andato ai campioni olimpici in carica dell'Italia che battono in finale gli Stati Uniti. La medaglia di bronzo è andata alla Francia che nella finale per il terzo posto batte la Russia.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionati mondiali di scherma 2013